Groei (film), een korte film uit 2016
 Groei (Munir de Vries), muurschildering in Amsterdam-Zuidoost

Het verschijnsel groei in de zin van uitbreiding, toename, groter worden is bekend uit een aantal vakgebieden:
 Groei (fysiologie) 
 Ontwikkelingsfysiologie
 Kristallisatie
 Economische groei
 Bevolkingsgroei
 Exponentiële groei